Comunità montana del Sebino Bresciano – comunità montana italiana della provincia di Brescia
 Comunità montana del Monte Bronzone e Basso Sebino – comunità montana italiana soppressa della provincia di Bergamo
 Comunità montana Alto Sebino – comunità montana italiana soppressa della provincia di Bergamo